Austràlia:
 Oyster Bay (Nova Gal·les del Sud), suburbi de Sydney (Austràlia)
 Great Oyster Bay, badia a la costa oriental de Tasmània, Austràlia
 Estats Units:
 Oyster Bay (llogaret), llogaret en la ribera nord de Long Island, al Poble d'Oyster Bay, Nova York
 Oyster Bay (poble), poble del Comtat de Nassau sobre Long Island, Nova York
 Oyster Bay Cove
 Oyster Bay Harbor, cala en la ribera nord de Long Island, Nova York
 South Oyster Bay, llacuna davant la costa sud de Long Island, Nova York
 South Oyster Bay antic nom de Massapequa (Nova York)
 Oyster Bay (Washington), petita badia a la badia Totten, al sud del final del Puget Sound a Washington 
 Oyster Bay (Florida), badia al Comtat de Lee, Florida